

Річка:
 Любимівка — ліва притока річки Комишувата Сура

Селища міського типу:
 Любимівка — Херсонська область, Каховський район
 Любимівка — Луганська область, Ровеньківський район
Села:
 Любимівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Любимівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Любимівська сільська громада
 Любимівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада
 Любимівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Любимівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Любимівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Любимівка — Запорізька область, Василівський район
 Любимівка — Запорізька область, Запорізький район, Вільнянська міська громада
 Любимівка — Запорізька область, Запорізький район, Таврійська сільська громада
 Любимівка — Запорізька область, Пологівський район
 Любимівка — Київська область, Бучанський район
 Любимівка — Київська область, Вишгородський район
 Любимівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Любимівка — Полтавська область, Полтавський район
 Любимівка — Херсонська область, Бериславський район
 Любимівка — Херсонська область, Генічеський район

 Любимівка — колишнє село Нікопольського району (зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 28 липня 1988 року)

Місцевість:
 Любимівка — курортне селище в Севастополі, приєднане до міста згідно постанови ВЦВК від 30 жовтня 1930 року «Про реорганізацію мережі районів Кримської АРСР»

Залізниця:
 Любимівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці